Finances
Co-Co: bo convertible contingent.

 Gastronomia
Coco o nou de coco, fruit del cocoter, una palmera
Barra de coco, postres dim sum
Llet de coco

 Geografia
Illa del Coco, illa de l'Oceà Pacífic
Illes Cocos o illes Keeling

 Tecnologia
CoCo: un microordinador de RadioShack.